Daschkow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Iwanowitsch Daschkow († 1733), russischer Diplomat
 Andrei Jakowlewitsch Daschkow (1775–1831), russischer Diplomat
 Dmitri Wassiljewitsch Daschkow (1789–1839), russischer Minister und Literat
 Illarion Iwanowitsch Woronzow-Daschkow (1837–1916), russischer Politiker, Minister des kaiserlichen Hauses, Statthalter und Militärkommandeur des Kaukasus
 Iwan Illarionowitsch Woronzow-Daschkow (1790–1854), russischer Adliger und Diplomat
 Wassili Andrejewitsch Daschkow (1819–1896), russischer Ethnograph und Mäzen

Siehe auch:
 Daschkowa